Cytoplacosphaeria är ett släkte av svampar. Cytoplacosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytoplacosphaeria